Sinopoda — рід аранеоморфних павуків родини Sparassidae.<ref name=Jäge1999>{{cite journal| last=Jäger| first=P.| year=1999| title=Sinopoda, a new genus of Heteropodinae (Araneae, Sparassidae) from Asia| journal=Journal of Arachnology| pages=19–24| volume=27| author-link=Peter_Jäger}}</ref> Містить 80 видів, що поширені в Східній Азії.

 Види 

 S. abstrusa Zhong, Jäger, Chen & Liu, 2019 — Китай
 S. aequalis Zhong, Jäger, Chen & Liu, 2019 — Китай
 S. afflata Zhong, Cao & Liu, 2017 — Китай
 S. albofasciata Jäger & Ono, 2002 — Японія
 S. altissima (Hu & Li, 1987) — Китай
 S. anguina Liu, Li & Jäger, 2008 — Китай
 S. angulata Jäger, Gao & Fei, 2002 — Китай
 S. apiculiformis Zhong, Jäger, Chen & Liu, 2019 — Китай
 S. aureola Kim, Lee & Lee, 2014 — Корея
 S. biguttata Lee, Lee & Kim, 2016 — Корея
 S. bogil Chae, Lee & Kim, 2022 — Корея
 S. brevis Zhong, Jäger, Chen & Liu, 2019 — Китай
 S. campanacea (Wang, 1990) — Китай
 S. changde Zhong, Jäger, Chen & Liu, 2019 — Китай
 S. chongan Xu, Yin & Peng, 2000 — Китай
 S. cochlearia Zhang, Zhang & Zhang, 2015 — Китай
 S. columnaris Zhong, Jäger, Chen & Liu, 2019 — Китай
 S. crassa Liu, Li & Jäger, 2008 — Китай
 S. curva Zhong, Jäger, Chen & Liu, 2019 — Китай
 S. dasani Kim, Lee, Lee & Hong, 2015 — Корея
 S. dashahe Zhu, Zhang, Zhang & Chen, 2005 — Китай
 S. dayong (Bao, Yin & Yan, 2000) — Китай
 S. dehiscens Zhong, Jäger, Chen & Liu, 2019 — Китай
 S. derivata Jäger & Ono, 2002 — Японія
 S. erromena Zhong, Jäger, Chen & Liu, 2019 — Китай
 S. exspectata Jäger & Ono, 2001 — Тайвань
 S. fasciculata Jäger, Gao & Fei, 2002 — Китай
 S. forcipata (Karsch, 1881) (type) — Китай, Корея, Японія
 S. fornicata Liu, Li & Jäger, 2008 — Китай
 S. globosa Zhang, Zhang & Zhang, 2015 — Китай
 S. grandispinosa Liu, Li & Jäger, 2008 — Китай
 S. guangyuanensis Zhong, Jäger, Chen & Liu, 2018 — Китай
 S. guap Jäger, 2012 — Лаос
 S. hamata (Fox, 1937) — Китай
 S. himalayica (Hu & Li, 1987) — Китай
 S. horizontalis Zhong, Cao & Liu, 2017 — Китай
 S. improcera Zhong, Jäger, Chen & Liu, 2019 — Китай
 S. koreana (Paik, 1968) — Корея, Японія
 S. lata Zhong, Jäger, Chen & Liu, 2019 — Китай
 S. licenti (Schenkel, 1953) — Китай
 S. liui Zhong, Cao & Liu, 2017 — Китай
 S. longiducta Zhang, Zhang & Zhang, 2015 — Китай
 S. longshan Yin, Peng, Yan & Bao, 2000 — Китай
 S. luyui Zhong, Jäger, Chen & Liu, 2019 — Китай
 S. mamillata Zhong, Cao & Liu, 2017 — Китай
 S. mi Chen & Zhu, 2009 — Китай
 S. microphthalma (Fage, 1929) — Малайзія
 S. minschana (Schenkel, 1936) — Китай
 S. nigrobrunnea Lee, Lee & Kim, 2016 — Корея
 S. nuda Liu, Li & Jäger, 2008 — Китай
 S. ogatai Jäger & Ono, 2002 — Японія
 S. okinawana Jäger & Ono, 2000 — Японія (Ryukyu Is.)
 S. ovata Zhong, Jäger, Chen & Liu, 2019 — Китай
 S. peet Jäger, 2012 — Лаос
 S. pengi Song & Zhu, 1999 — Китай
 S. pyramidalis Zhong, Jäger, Chen & Liu, 2019 — Китай
 S. scurion Jäger, 2012 — Лаос
 S. semicirculata Liu, Li & Jäger, 2008 — Китай
 S. separata Zhong, Cao & Liu, 2017 — Китай
 S. serpentembolus Zhang, Zhu, Jäger & Song, 2007 — Китай
 S. serrata (Wang, 1990) — Китай
 S. shennonga (Peng, Yin & Kim, 1996) — Китай
 S. sitkao Jäger, 2012 — Лаос
 S. soong Jäger, 2012 — Лаос
 S. steineri Jäger, 2012 — Лаос
 S. stellata (Schenkel, 1963) — Китай
 S. stellatops Jäger & Ono, 2002 — Корея, Японія
 S. suang Jäger, 2012 — Лаос
 S. taa Jäger, 2012 — Лаос
 S. tanikawai Jäger & Ono, 2000 — Японія
 S. tengchongensis Fu & Zhu, 2008 — Китай
 S. tham Jäger, 2012 — Лаос
 S. triangula Liu, Li & Jäger, 2008 — Китай
 S. tumefacta Zhong, Jäger, Chen & Liu, 2019 — Китай
 S. undata Liu, Li & Jäger, 2008 — Китай
 S. wangi Song & Zhu, 1999 — Китай
 S. xieae Peng & Yin, 2001 — Китай
 S. yaanensis Zhong, Jäger, Chen & Liu, 2019 — Китай
 S. yanlingensis Zhong, Jäger, Chen & Liu, 2019 — Китай
 S. yaojingensis Liu, Li & Jäger, 2008 — Китай
 Sinopoda scurion'' 2012 — Лаос

Примітки 

Sparassidae
Роди павукоподібних